Acalyptus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Carl Johan Schönherr 1833. Acalyptus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Acalyptus